Verone oder Vérone ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Remo Verone (* 1972), deutsch-italienischer Schauspieler
 Maria Vérone (1874–1938), französische Juristin und Frauenrechtlerin